Schlösschen Bobingen steht für:

 Mittleres Schlösschen in Bobingen
 Oberes Schlösschen (Bobingen)
 Unteres Schlösschen, Bobingen

Siehe auch:
 Cosimosinisches Schlösschen, Bobingen